L'espressione Villa Reale si può riferire a:
 Villa Reale di Monza
 Villa Reale di Milano (Villa Belgiojoso Bonaparte)
 Villa Reale di Marlia a Capannori